Лю́бомир (Лю́бо) Бе́нчич (; 2 января 1905, Стари-Град — 24 февраля 1992, Загреб) — югославский футболист и тренер, выступал на позиции нападающего.

Карьера 
Любо Бенчич всю свою игровую карьеру провёл в клубе «Хайдук» из Сплита. Бенчич начал свою карьеру в 1921 году, а уже к 1924 году, забив 43 мяча, стал лучшим бомбардиром «Хайдука» за всю историю команды. Всего Бенчич провёл за «Хайдук» 353 матча и забил 355 голов, что на данный момент является третьим бомбардирским результатом в истории клуба. С клубом он выиграл два чемпионата Югославии, а в 1928 году стал лучшим бомбардиром первенства Югославии с 8-ю мячами. Бенчич завершил карьеру в 1935 году, но ещё двумя годами ранее он получил тяжелейшую травму, от которой так и не смог восстановиться.

За сборную Югославии Бенчич выступал 4 года. Он дебютировал в составе национальной команды 28 сентября 1924 года в матче с Чехословакией, а последний матч провёл 28 октября 1927 года, также с Чехословакией, проигранный югославами 1:7, а единственный гол у сборной Югославии провёл Бенчич, этот забитый мяч стал вторым в пяти сыгранных футболистом играх.

После окончания игровой карьеры Бенчич работал тренером в «Хайдуке», «Милиционере», «Трешньевка» и «Задаре» на родине, а также работал в Италии с «Болоньей» и Пескарой.

Достижения 
 Чемпион Югославии: 1927, 1929
 Лучший бомбардир чемпионата Югославии: 1928 (8 голов)

Ссылки 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Футбольные тренеры Югославии
Тренеры ФК «Хайдук» Сплит
Тренеры ФК «Загреб»
Тренеры ФК «Болонья»
Тренеры ФК «Пескара»
Тренеры ФК «Задар»